Miribel (Ain)
 Miribel (Drôme)
ook:
Miribel-Lanchâtre, Isère 
Miribel-les-Échelles, Isère